Rafael Nadal ha battuto in finale Roger Federer 6-1, 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Roger Federer (finale)
 Rafael Nadal (Vincitore)
 Novak Đoković (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 David Nalbandian (secondo turno)
 James Blake (secondo turno)
 Richard Gasquet (ritirato)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Andy Murray (terzo turno)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (ritirato)
 Michail Južnyj (terzo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)

 Marcos Baghdatis (primo turno) 
 Paul-Henri Mathieu (ottavi di finale) 
 Nicolás Almagro (quarti di finale) 
 Ivo Karlović (primo turno) 
 Radek Štěpánek (ottavi di finale) 
 Fernando Verdasco (ottavi di finale) 
 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Fernando González (quarti di finale) 
 Lleyton Hewitt (terzo turno) 
 Jarkko Nieminen (terzo turno) 
 Igor' Andreev (secondo turno) 
 Ivan Ljubičić (ottavi di finale) 
 Guillermo Cañas (primo turno) 
 Dmitrij Tursunov (terzo turno) 
 Andreas Seppi (primo turno) 
 Janko Tipsarević (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Open di Francia 2008
ATP Tour 2008